Herr Gott, dich loben wir steht für folgende Werke:

 Herr Gott, dich loben wir (Luther), liturgischer Gesang von Martin Luther (1529)
 Herr Gott, dich loben wir (Franck) (auch Herr Gott, dich loben wir; regier, Herr, unsre Stimmen), Kirchenlied von Johann Franck (1648)
 Herr Gott, dich loben alle wir (BWV 130), Kantate von Johann Sebastian Bach (1724)
 Herr Gott, dich loben wir, BWV 16, Kantate von Johann Sebastian Bach (1726)
 Herr Gott, dich loben wir (Mendelssohn), Choral von Felix Mendelssohn Bartholdy (1843)

Siehe auch:
 Großer Gott, wir loben dich, deutsches Kirchenlied von Ignaz Franz (1771)